Benattia peut désigner :
 Abdelmadjid Benattia (1984-), footballeur algérien ;
 Nabilla Benattia (1992-), mannequin français et personnalité de téléréalité.